Veldhuyzen ist der Familienname folgender Personen:

 Diederik van Veldhuyzen (1651–1716), Präsident der Staaten von Utrecht
 Jacob Veldhuyzen van Zanten (1927–1977), niederländischer Flugkapitän und Fluglehrer

Siehe auch:
 Veldhuijzen
 Veldhuizen